Världsmästerskapet i ishockey 1955 var det 22:a världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 33:e Europamästerskapet i ishockey för herrar. Turneringen spelades 25 februari - 6 mars 1955 i städerna Köln, Dortmund, Düsseldorf och Krefeld i Västtyskland.

Världsmästerskapet var uppdelat i två grupper. De nio bästa lagen spelade A-turneringen om världsmästartiteln, medan de resterande fem lagen spelade B-turneringen, som kallades "juniorturneringen", tillsammans med ett västtyskt B-lag som dock ställde upp utom officiell tävlan.

Sovjetunionen hade överraskande vunnit världsmästerskapet 1954, där de bland annat slog Kanada med 7-2. Men denna gång fick Kanada revansch och vann mästartiteln tillbaka. I de två ländernas inbördes match, mästerskapets avslutande, vann Kanada med 5-0. Det var Kanadas 16:e världsmästartitel, medan det sovjetiska laget fick nöja sig med världsmästerskapssilver och vann därmed Europamästerskapet som bästa nation från Europa.

A-turneringen

Tabell

Matcher

Slutställning

B-turneringen

Tabell

Matcher

Laguppställningar

Kanada 
Ivan McLelland, Don Moog, Dino Mascotto, George McAvoy (C), Hal Tarala, Kevin Konway, Erine Rucks, Jack McDonald, Doug Kilburn, Dick Warwick, Bill Warwick, Jim Fairburn, Jack McIntyre, Grant Warwick, Mike Shebaga, Bernie Bathgate, Don Berry, Ed Kassian, Taggart, Middleton; 
Tränare: Grant Warwick

Sverige 
Målvakter: Yngve Johansson, Lars Svensson
Backar: Lasse Björn, Vilgot Larsson, Åke Lassas, Sven Thunman, 
Forwards: Hans Tvilling, Stig Tvilling, Sigurd Bröms, Stig "Stickan" Carlsson, Erik "Epa" Johansson, Gösta "Lill-Lulle" Johansson, Lars-Eric Lundvall, Rolf "Mackan" Pettersson, Ronald "Sura-Pelle" Pettersson, Sven Tumba, Hans "Stöveln" Öberg; 

1955 i Västtyskland
Internationella ishockeytävlingar i Västtyskland
Ishockeysäsongen 1954/1955
1955
Sportevenemang i Köln
Sportevenemang i Dortmund
Sportevenemang i Düsseldorf
Sport i Krefeld
Köln under 1900-talet
Düsseldorf under 1900-talet
Dortmund under 1900-talet